Ian Davidson peut désigner:

 Ian Davidson (1877-1939), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Ian Davidson (né en 1937), joueur de football écossais ;
 Ian Davidson (né en 1947), joueur de football anglais ;
 Ian Davidson (né en 1950), homme politique britannique ;
 Ian Davidson (né en 1951), homme politique sud-africain ;
 Ian Davidson (né en 1964), joueur de cricket anglais ;
 Ian Davidson, scénariste de comédie britannique.

Voir aussi 
 Ian Damon (né en 1935) (né Ian Davidson), personnalité de la radio britannique